Saint-Laurent-sur-Saône é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Laurent-sur-Saône apresentava uma população de 1718 habitantes, distribuídos por 968 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain